Příjmení Wiesner nosí více osobností:

 Adolf Wiesner (1871–1942) – český akademický malíř a ilustrátor
 Alois Wiesner – více osob téhož jména a příjmení
 Ernst Wiesner (1890–1971) – brněnský architekt, exulant
 František Wiesner (1833–1880) – český průmyslník, děd Jaroslava Wiesnera
 Jaroslav Wiesner (1898–1943) – český letec, konstruktér, odbojář popravený nacisty, vnuk Františka Wiesnera
 Julius Wiesner (1838–1916) – český botanik a šlechtic
 René Wiesner (1904–1974) – český stavební inženýr
 Richard Wiesner (1900–1972) – český malíř
 Richard Wiesner mladší (* 1976) – český konceptuální umělec
 Rudolf Wiesner (1890–1974) – německý politik
 Tomáš Wiesner (* 1997) – český fotbalový obránce

Externí odkazy